Dongchang Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongchang (köping i Kina, Guangxi), 
 Dongchang (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar